Пино Соло има више значења:

 Пино Соло (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пино Соло (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пино Соло (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пино Соло (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пино Соло (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пино Соло (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пино Соло (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику